De gens Vitellia, een Romeinse familie
 Aulus Vitellius, het bekendste lid van deze familie, die in 69 enige tijd keizer was.